Das Dameneinzel der US Open 2016 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Flavia Pennetta, die ihren Titel aber nicht verteidigen konnte, da sie im Oktober 2015 vom Tennissport zurücktrat.

Die vier topgesetzten Spielerinnen Serena Williams, Angelique Kerber, Garbiñe Muguruza und Agnieszka Radwańska konkurrierten bei diesem Turnier um die Weltranglistenposition 1. Für Muguruza endete der Wettkampf nach ihrer Niederlage in der zweiten Runde gegen Anastasija Sevastova, für Radwańska nach einer Niederlage gegen Ana Konjuh im Achtelfinale und für Williams nach ihrer Niederlage im Halbfinale gegen Karolína Plíšková. Die neue Weltranglistenerste heißt Angelique Kerber. Im Finale bezwang Kerber schließlich Karolína Plíšková in einem 3-Satz-Match.

 Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis zum 26. August 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

 Einzelnachweise 

Dameneinzel
2016